A Korea Music Content Industry Association (KMCIA) é a organização que representa os interesses das gravadoras musicais na Coreia do Sul. Substituiu a Music Industry Association of Korea (MIAK) em 2002. Sua parada musical é o Gaon Music Chart.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Ligações externas
Página oficial

Membros da IFPI
Empresas da música
Organizações da Coreia do Sul